Renaud Bécard, acteur
 Carine Bécard, journaliste